Барант () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Барант, Проспер де (1782—1866) — французский историк, публицист, дипломат и политический деятель, почётный член Петербургской академии наук.
 Барант, Эрнест де (Ernest Sébastien Brugière de Barante; 1818—1859) — атташе французского посольства в Петербурге, сын французского посла Проспера де Баранта.